

Пайквілл — місто, штат Кентуккі
 Пайквілл — місто, штат Північна Кароліна
 Пайквілл — місто, штат Теннессі